Het tennistoernooi Australian Open werd in 1975 bij de vrouwen voor de 49e keer gehouden. De als derde geplaatste Australische Evonne Goolagong won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de als achtste geplaatste Tsjecho-Slowaakse Martina Navrátilová met 6-3 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.

  Margaret Court (kwartfinale)
  Olga Morozova (kwartfinale)
  Evonne Goolagong (winnares)
  Kerry Melville (tweede ronde)
  Helen Gourlay (tweede ronde)
  Kazuko Sawamatsu (kwartfinale)
  Dianne Fromholtz (derde ronde)
  Martina Navrátilová (finale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1975